Let Me Cry () — песня болгарской певицы Марианы Поповой на конкурсе «Евровидение-2006» в Афинах, Греция.

В 2006 году Мариана Попова победила на болгарском национальном отборе с песней «Let Me Cry», что дало ей возможность представить Болгарию на Евровидение 2006 в Афинах.

Музыка «Let Me Cry» написал Дани Милев, текст — Елина Гаврилова. В качестве бэк-вокалисты участвовали поп-фолк певец Азис и Дани Милев.

В втором полуфинале конкурса Евровидение-2006 «Let Me Cry» заняла 17-е место, и не прошла в финал.

Примечания

Ссылки 
 «Let Me Cry» на сайте Eeurovisionworld.com — Информация, видео и текст песни

Синглы 2006 года
Песни «Евровидения-2006»
Песни Болгарии на «Евровидении»